Le Crot steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thyez im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sixt-Fer-à-Cheval im Département Haute-Savoie, Frankreich